Gaguin ist der Familienname folgender Personen:
Robert Gaguin (1433–1501), französischer Renaissance-Humanist und Philosoph

Siehe auch:
Meister des Robert Gaguin (Notname eines namentlich nicht bekannte Künstlers), mittelalterlicher Buchmaler, der um 1485/1495 in Frankreich tätig war